Zvonimir Jurić (redatelj)
Zvonimir Jurić (arhitekt), pripadnik zagrebačke škole arhitekture